BSG peut désigner : 
 Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris ;
 Battlestar Galactica, un univers imaginaire ;
 .